El príncipe Óscar, duque de Escania (en sueco: Oscar Carl Olof Bernadotte; Estocolmo, 2 de marzo de 2016) es el segundo hijo de la princesa Victoria de Suecia y de su esposo, Daniel Westling, así como nieto del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia. Ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono sueco por detrás de su madre la princesa heredera Victoria y de su hermana mayor la princesa Estela.

Biografía

Nacimiento 
El 4 de septiembre de 2015 la casa real anuncia que la princesa heredera está esperando su segundo hijo.

Óscar nace el 2 de marzo de 2016 en el Hospital universitario Karolinska de Solna, a las afueras de Estocolmo a las 20:28. Pesó 3,655 kg y midió 52 cm.

Al día siguiente se celebró una reunión de gabinete, en el Palacio Real, donde su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo anunció su nombre y su ducado. El mismo día se dispararon 21 salvas en su honor y se celebró en la capilla del Palacio Real de Estocolmo el Te Deum en su honor.

Bautismo 
El 27 de mayo de 2016 se celebró en la capilla del Palacio Real su bautismo. Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su tatarabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su bisabuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo y su madre la princesa heredera Victoria.

Sus padrinos de bautismo son el príncipe heredero Federico de Dinamarca, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, su tía materna la princesa Magdalena de Suecia, Óscar Magnuson (primo de su madre) y Hans Ánström (primo de su padre).

El día de su bautizo fue condecorado con la Real Orden de los Serafines.

Nombres 

Óscar (Oscar): En honor a Oscar I de Suecia, hijo del primer rey Bernadotte de Suecia, Carlos XIV de Suecia.  Es uno de los nombres más tradicionales de la dinastía Bernadotte.
Carlos (Carl): En honor a su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y de su tío el príncipe Carlos Felipe de Suecia. Es uno de los nombres más tradicionales de la dinastía. 
Olof (Olof): Es el primer nombre de su padre Daniel Westling.

Hermanos
 ️Estela de Suecia, nacida el 23 de febrero de 2012.

Príncipe de Suecia 
El príncipe suele acompañar a sus padres y a su hermana mayor a las celebraciones familiares y actos conmemorativos de la familia real.

Su primera aparición pública se produjo el 30 de abril de 2016, en el Palacio Real, durante la celebración del 70 cumpleaños de su abuelo el rey Carlos Gustavo.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

2 de marzo de 2016-presente: Su Alteza Real, el príncipe Óscar de Suecia, duque de Escania.

(En sueco: Hans kungliga höghet, Prins Oscar av Sverige, hertig av Skåne)

Distinciones honoríficas suecas 
 Caballero de la Orden de los Serafines (27/05/2016).
 Caballero de la Orden de Carlos XIII (02/03/2016).

Ancestros

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real Sueca
Página oficial de SAR, el príncipe Óscar (en inglés)

Referencias 

Nobles de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Niños de la realeza
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden de Carlos XIII